Szczególna teoria względności
 IATA kod portu lotniczego Stawropol-Szpakowskoje
 Super Tourenwagen Cup
 Szczecinecki Tramwaj Wodny
 skrót Stalowej Woli
 STW – telewizja w Australii
 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego